Ребра () — парні кістки осьового скелету хребетних тварин (за винятком безщелепних), що з'єднуються з хребтом.
 Ребро — народний музичний інструмент, давніший від української сопілки.
 Ребро — в геометрії — відрізок, що з'єднує дві сусідні вершини многокутника (багатогранника).
 Ребро жорсткості — частина конструкції у вигляді бруса, балки або сталевого чи з іншого матеріалу профілю, яка виконує функцію підтримки жорсткості конструкції і може бути покрита обшивкою. Наприклад: шпангоут з корпуса судна, стійка з кузова вантажівки і так далі.

Особи 

 Бела Ребро (1904 — 1970) — угорський футболіст, півзахисник.
 Петро Ребро (1932 — 2014) — український письменник, журналіст, літературознавець, громадський і культурний діяч.